skaryfikacja – jedna z praktyk modyfikacji ciała
 skaryfikacja – metoda szczepienia i diagnozowania w medycynie
 skaryfikacja – technika stosowana w ogrodnictwie